Mistrzostwa Szwajcarii w hokeju na lodzie – odbywające się od sezonu 1908/1909 zawody w hokeju na lodzie, mające na celu wyłonienie mistrza Szwajcarii w tej dyscyplinie sportu.

Medaliści mistrzostw Szwajcarii w hokeju na lodzie

Mężczyźni

Przypisy

Zobacz też 
 National League

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie w Szwajcarii